В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-4, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Сью Баркер (півфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс (півфінал)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
 Міма Яушовець (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1977